Sils (Spanje), gemeente in de Spaanse provincie Girona
 Sils im Engadin/Segl, gemeente in het Zwitserse kanton Graubünden
 Meer van Sils, meer in het Zwitserse kanton Graubünden